Mitologia:
Pelopea (filla de Tiestes)
Pelopea (filla de Pèlias)